Балканиада — соревнования национальных сборных команд стран Балканского полуострова по различным выдам спорта:

 Балканиада (волейбол) — соревнование сборных команд стран Балканского полуострова по волейболу.
 Балканиада (шахматы) — командный шахматный турнир стран Балканского полуострова.